Sheff ist der Familienname folgender Personen:

 Donald Sheff (* 1931), US-amerikanischer Schwimmer
 Will Sheff (* 1976), US-amerikanischer Gitarrist und Sänger